«Opportunities (Let’s Make Lots Of Money)» () — песня английской поп-группы Pet Shop Boys.

Обзор 

Песня написана Нилом Теннантом в 1983 году. Это сатирическая, высмеивающая тэтчеризм, но в то же время, печальная история о двух неудачниках, пытающихся заработать много денег. В 1985 году песня выпущена синглом, который не достиг успеха ни в Великобритании, ни в США. В 1986 году Pet Shop Boys перезаписывают эту песню вместе со своим новым продюсером, Стивеном Хейгом, и вновь выпускают её синглом. Второй релиз оказался более успешным, чем первый — он достиг 11 места в хит-параде Великобритании и 10 в американском чарте Billboard Hot 100.

Бисайды 

Бисайдом к синглу первой версии «Opportunities» является песня «In The Night», рассказывающая о субкультуре Зазу (фр.), появившейся в оккупированной немцами Франции во время Второй мировой войны. Интересовавшиеся модой и музыкой, они не были союзниками ни нацистского режима и Режима Виши, ни Французского Сопротивления, и игнорировались обеими сторонами. Теннант, прочитавший об этом движении в книге британского консерватора Дэвида Прайса-Джонса, в песне задаётся вопросом — не стало ли это безразличие причиной коллаборационизма?

Инструментальная версия «In The Night» стала открывающим музыкальной сопровождением программы BBC «The Clothes Show».

Бисайд к синглу второй версии «Opportunities» — композиция «Was That What It Was?», которую Теннант назвал одной из самых слабых песен дуэта.

Список композиций

7" (UK) (1985 release) 
A. «Opportunities (Let’s Make Lots Of Money)» (3:45)

B. «In The Night» (4:50)

12" #1 (UK) (1985 release) 
A. «Opportunities (Let’s Make Lots Of Money)» (Dance Mix) (6:44)

B. «In The Night» (4:50)

12" #2 (UK) (1985 release) 
A. «Opportunities (Let’s Make Lots Of Money)» (Version Latina) (5:29)

B1. «Opportunities (Let’s Make Lots Of Money)» (Dub For Money) (4:54)

B2. «Opportunities (Let’s Make Lots Of Money)» (Reprise) (4:27)

7" (UK) (1986 release) 
A. «Opportunities (Let’s Make Lots Of Money)» (3:36)

B. «Was That What It Was?» (5:18)

12" (UK) (1986 release) 
A1. «Opportunities (Let’s Make Lots Of Money)» (Shep Pettibone Mastermix) (7:18)

A2. «Opportunities (Let’s Make Lots Of Money)» (Reprise) (4:27)

B1. «Opportunities (Let’s Make Lots Of Money)» (Original Dance Mix) (6:44)

B2. «Was That What It Was?» (5:18)

Высшие позиции в чартах

Источники 
 http://www.petshopboys.co.uk 
 http://www.psb-discography.com 

Песни Pet Shop Boys
Песни, написанные Нилом Теннантом
Песни, написанные Крисом Лоу